Biografies:
 Bernd Alois Zimmermann (Bliesheim, Rin del Nord - Westfàlia, 1918 - Frechen-Königsdorf, Colònia, 1970), compositor alemany
 Carl Johann Christian Zimmermann (Elbing, 1931 — Wandsbek (Hamburg), arquitecte i urbanista
 Franz-Peter Zimmermann (Duisburg, 1965), violinista alemany
 Jan Zimmermann, futbolista alemany
 Marie Claire Zimmermann (Brest, Bretanya, 1937) filòloga francesa
 Otto Zimmermann (Zuric, 1892 – 1979), jugador d'escacs suís
 Robert Zimmermann (Zuric, 1912 - 2006), ciclista suís professional entre 1937 i 1945
 Urs Zimmermann (Mühledorf, 1959), ciclista suís professional entre 1983 i 1991
 Miscel·lània:
 Zimmermann Musikverlag, editorial de música fundada el 1876 per Julius Heinrich Zimmermann
 Telegrama Zimmermann, telegrama enviat pel secretari d'afers exteriors de l'imperi Alemany, Arthur Zimmermann, el 1917, a l'ambaixador alemany a Mèxic durant la Primera Guerra Mundial
 Zar und Zimmermann, òpera en tres actes d'Albert Lortzing, estrenada a Leipzig el 1837